Copa Artigas 1966 - drugą edycję turnieju towarzyskiego o Puchar Artigas między reprezentacjami Paragwaju i Urugwaju rozegrano w 1966 roku.

Mecze

Końcowa tabela 

Triumfatorem turnieju Copa Artigas 1966 został zespół Urugwaju.

Poprzedni turniej z tej serii Copa Artigas 1965, a następny Copa Artigas 1968.

Copa Artigas
1966 w piłce nożnej
1966 w Ameryce Południowej
Paragwaj w XX wieku
Urugwaj w XX wieku